Казарово () — микрорайоны Тюмени в Центральном административном округе города Тюмени,

География 
Находится в северной части города. Протекает река Казаровка.

История 
в 1820-е года построена деревянная мечеть.

в 1929 году в деревне была открыта школа в здании бывшей мечети.

в 1930 году в деревне был образован колхоз.

С 1960 года деревня в черте города Тюмень, сохраняясь как территориальная единица.

До января 2014 года входила в состав городского округа город Тюмень.

В январе 2014 года, согласно Закону Тюменской области от 27 декабря 2013 года № 105 «Об объединении отдельных населенных пунктов, входящих в муниципальное образование городской округ город Тюмень, и о внесении изменений в отдельные законы Тюменской области» они прекратили существование как самостоятельные населенные пункты, включён в состав города

Население 

Национальный состав: татары — 70,0 %, русские — 23,3 %.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Тюмени
Населённые пункты, вошедшие в состав Тюмени
населённые пункты, упразднённые в 2013 году